Sabalia euterpe är en fjärilsart som beskrevs av Fawcett 1915. Sabalia euterpe ingår i släktet Sabalia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
euterpe